Ficção
Heat (filme de 1972), de Paul Morrissey, produzido por Andy Warhol
Heat (filme de 1986), com Burt Reynolds e Peter MacNicol
Heat (filme de 1995), com Al Pacino e Robert De Niro
The Heat (filme), com Sandra Bullock e Melissa McCarthy

Música
H.E.A.T — banda sueca 
The Heat (álbum de Toni Braxton)
"Heat" (canção) - canção de 2018 de Kelly Clarkson

Outros usos
Heat (fragrância), da marca Beyoncé Knowles